CSM Satu Mare este un club sportiv din Satu Mare, România, care are mai multe echipe ce concurează la nivel profesionist în diverse sporturi.

Echipe notabile 
 CSM Satu Mare (fotbal)
 CSM Satu Mare (handbal masculin)

Legături externe
Site web oficial

Cluburi sportive din România
Sport în Satu Mare